Valverde de Burguillos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valverde de Burguillos (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Valverde de Burguillos (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar